Gypsy ou gipsy est un mot anglais signifiant « gitan ».

Ce terme se réfère à la croyance erronée selon laquelle les Roms seraient originellement venus d'Égypte (Aigyptos : Αίγυπτοs en grec). Par exemple, Esmeralda, dans Notre-Dame de Paris, est surnommée « l'Égyptienne ».

Théâtre 

 , pièce de théâtre de Maxwell Anderson produite en 1923 ;
 , comédie musicale de Jule Styne et Stephen Sondheim produite de 1959 à 1961.

Bande dessinée 

 , série de bande dessinée franco-belge Thierry Smolderen et Enrico Marini publiés entre 1993 et 2002.

Télévision 

 Gypsy, téléfilm américain d'Emile Ardolino diffusé en 1993 ;
 Gypsy, série télévisée américaine diffusée sur Netflix.

Cinéma 

  (), film britannique de Joseph Losey sorti en 1958 ;

 , drame britannique de Roy William Neill sorti en 1937 ;
 Gypsy, Vénus de Broadway () , film musical de Mervyn LeRoy sorti en 1962 ;
 , titre anglais de Tzigane (), drame tchéco-slovaque de Martin Šulík sorti en 2011.

Musique 
 
 TANTZ ! , Klesmer & Gispsy Music (Sirba Octet)

Groupe 

 , groupe de rock progressif américain ;
 , groupe de rock est-allemand ;
 , groupe de hip hop/R&B danois ;
 , groupe sri-lankais ;
 Gipsy Kings, groupe de gitans franco-espagnols ;
 Chico and the Gypsies, groupe de gitans franco-espagnols.

Album 
 , album de Lalo Schifrin sorti en  ;

 , album de  sorti en  ;
 , album de Bette Midler sorti en .

Chanson 

 , chanson de The Moody Blues présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Uriah Heep présente sur l'album Very 'eavy... Very 'umble sorti le .
 Gypsy, Chanson de Van Morrison présente sur l'album Saint Dominic's Preview sorti en juillet 1972 ;
 Gypsy, chanson de Fleetwood Mac présente sur l'album Mirage sorti le  ;
 Gypsy, chanson de Dio présente sur l'album Holy Diver sorti le .
 Gipsy, chanson de Lareine présente sur l'album Never Cage sorti le .
 , chanson de Shakira présente sur l'album She Wolf sorti le  ;
 , chanson de Lady Gaga présente sur l'album Artpop sorti le  ;

Science 
 Gypsy, un élément génétique transposable en biologie

Voir aussi 

 

Homonymie de titre